A 2022. évi téli olimpiai játékokon a snowboard férfi parallel giant slalom versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Benjamin Karl nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Selejtező 
A rövidítések jelentése a következő:
Q: továbbjutás helyezés alapján

Az orosz Dmitrij Karlagacsev koronavírusos betegség miatt nem vett részt a versenyen.

Egyenes kieséses szakasz 
A rövidítések jelentése a következő:
 DNF: nem ért célba

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Snowboard a 2022. évi téli olimpiai játékokon